В парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Лорі Макніл і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Патрісія Тарабіні і Кароліна Віс 6-3, 3-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Мері Джо Фернандес /  Енн Гроссман (1-ше коло)

 Джилл Гетерінгтон /  Шон Стаффорд (півфінал)
 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Internationaux de Strasbourg